Thomas Johnson House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Thomas Johnson House (Ohio), ID-Nr. 82004415
 Thomas Johnson House (Texas), ID-Nr. 87001724